Chris Morris peut désigner :
 Chris Morris, un écrivain américain ;
 Chris Morris (1979-), un acteur américain ;
 Chris Morris (1962-), un acteur britannique ;
 Chris Morris, un militant de la cause homosexuelle ;
 Chris Morris (né en 1966), un joueur de basket-ball américain ;
 Chris Morris (né en 1963), un joueur irlandais de football.

Voir aussi